Партизанский район:

 Герб Партизанского района (Красноярский край)
 Герб Партизанского района (Приморский край)
 Герб Партизанского района (Минск)